JC steht für:

 JAL Express nach dem IATA-Code
 Java based Calculator, javabasierter Rechner
 JC Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Jobcenter
 Jukes & Cantor, eine Methode in der Genetik, um Distanzdaten zu korrigieren
 Juris consultus, Rechtsgelehrter
 Jerry Cotton, eine Kriminalromanreihe des Basteiverlages
 Yin Zhou jinwen jicheng, Sammlung chinesischer Bronzeinschriften 

JC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet
 Tschechien: Okres Jičín, deutsch: Jitschin (auslaufend)

JC